Bahagia (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Bahagia (Lawe Bulan), een plaats in Indonesië